escabiosa Scabiosa
 escabiosa o Cephalaria leucantha
 escabiosa o Catananche caerulea
 escabiosa o Knautia arvensis
 escabiosa o Scabiosa columbaria
 escabiosa o Scabiosa triandra
 escabiosa o Succisa pratensis
 escabiosa borda Centaurea aspera subsp. aspera 
 escabiosa de bosc Centaurea pectinata L. subsp. pectinata 
 escabiosa mallorquina o Cephalaria squamiflora subsp. balearica
 herba escabiosa o Centaurea scabiosa